Шатерники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шатерники — деревня в Островецком районе Гродненской области.

Украина 
 Шатерники — село в Славутском районе Хмельницкой области.